Anastasija Zolotic – taekwondoka statunitense
 Nermin Zolotić – calciatore bosniaco